

Села 
 Вільне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Вільне — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська сільська громада (в минулому — П'ятихатський район)